Windsor Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Windsor Heights (Iowa)
Windsor Heights (West Virginia)